Kleiber:
 Carlos Kleiber
 Erich Kleiber
 Michał Kleiber
 Teresa Sukniewicz-Kleiber